Indera Sports Club é um clube de futebol do Brunei. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Títulos 
 Campeonato Bruneano: 2 (2012-13 e 2014)

 Super Copa Brunei: 1 (2015)

Clubes de futebol de Brunei